«Время умирать» — третья по счету книга цикла «Хроники Этории». Автором произведения является российский писатель-фантаст Михаил Костин, лауреат премии Серебряная стрела.

История публикаций
Первые две части цикла — «Тени прошлого» и «Ложные истины» — выпускались разными издательствами на протяжении нескольких лет. В преддверии выпуска третьего тома, в рамках проекта «Книма» главного редактора издательства  «Снежный Ком» Эрика Брегиса, в 2014 году обе первые книги были переизданы.

В мае 2015 года вышел третий роман — «Время умирать».

В августе 2015  последовало продолжение «Хроник Этории» — «Опаленные войной».

В серии запланировано минимум пять томов основного повествования и один, действие в котором происходит некоторое время спустя.

Аннотация

Война захлёстывает Эторию. Государства погружаются в междоусобные распри. Повсюду теперь льётся кровь, звенит сталь, стервятники кружат над полями битв, а дымы пожарищ пятнают небосвод. Бандиты, наёмники, солдаты — все перемешались. Но основная битва ещё впереди. 

Слуги Господина Древности ведут приготовления для его возвращения. Казалось бы, в текущем положении, когда жители Этории заняты только своим выживанием, некому остановить надвигающееся зло. Но Дарольд, его друзья и союзники не сдаются. Кто-то из них оказывается втянут во внутренние разборки, но остальные продолжают искать пути не допустить вторжение Господина Древности и всячески препятствуют осуществлению хитроумных планов его приспешников.

Сюжетные линии
В начале повествования, после магического происшествия, герои оказываются, изолированными друг от друга, что приводит к  разделению истории на три дополнительные ветви. Также в третьей части, продолжаются отдельные линии событий из второй книги. Всего можно выделить шесть направлений, описываемых в романе:

— Дарольд занят поисками своей семьи, которую из Виллона братья Ордена Духов увели в направлении Великой Крепости;
— Айк оказывается втянутым в политические игры города Лима Оз;
— Рик становится пленным гостем Хранителя, обитающего на севере;
— Минар готовится к исходу дааров;
— Роб и Арк пытаются защитить свой народ — фуркарс — от жестокого правителя Чираги;
— Сир Джам готовится держать оборону Рам Дира.

Главные герои

Дарольд Ллойд  — главный герой. Родился в Виллоне. В шестнадцать лет получил звание оруженосца сира Рона. Обладает дальновидением.
Айк Андерс — друг Дарольда Ллойда. Родился в Виллоне. Умный, ловкий. Получил звание оруженосца сира Рона. Обладает дальновидением.
Рик Ллойд — брат Дарольда. Получил звание оруженосца сира Рона. Обладает дальновидением.
Ирк Мудрый — старик-отшельник, мудрец, писатель. Поддерживает дорсов. Живет недалеко от Виллона. 
Эйо — бывший начальник стражи сира Рона. При правлении леди Кафир был обвинен в измене, бежал из тюрьмы. 
Рия Виронас — капитан городской стражи Лима Оз. 
Минар Эмиль — оруженосец сира Рона. Дорс. Помогает даарам. Обладает дальновидением.
Роб Ард — друг Дарольда Ллойда. Родился в Виллоне. Сильный, ловкий, смелый. Рукас. Обладает дальновидением.
Арк Аклендо — друг Дарольда Ллойда из Виллона. Сообразительный, воспитанный. Рукас. Обладает дальновидением.
Джам Огарский — предводитель повстанцев. Член Высшего Городского Совета в Рам Дире.

Элсон Риан — дорс, южанин. 
Арим Алур Ам — предводитель дорсов. 
Рэвис Варила — толстяк, дорс, слуга Арима.
Робу Дас-лоранс — дорс, учёный.
Жимор — дух-хранитель из Великого леса.
Учитель — тёмная личность с большим влиянием, обладает магической силой. Пытается выведать секреты города Рам Дир.
Пленник из Пули — бывший слуга Учителя, после провинности был заточён Учителем в тюрьму. 
Кримсор — слуга Учителя. 
Торкват — брат Ордена Духа, служит в Виллоне.
Корвин — главнокомандующий граф Лорандии.
Лола Овербурно — королева Лорандии.
Горт — лорандский генерал, самоотверженно выступивший против войск Северной империи, был разбит и пленён. 
Сир Рауло — старый вояка, бунтарь, выступил против королевской гвардии. 
Леди Кафир — жена сира Рона. 
Крукс — следопыт, парнишка четырнадцати лет.
А-ти-фрай-муртер-итэя (сокр. А-ти) — волшебница, представительница расы аалов, килшари четвертого Шиари клана Лор-Элиаса. Она обитает в городе Аркер-сом-Грой в Великом лесу. 
Эйв Ллойд — брат Дарольда. По мнению аллов является Избранным. Находится в гостях-плену у А-ти.
Варум — путешественник-авантюрист, утверждавший, что был в Замале. Продал главной библиотеке Азора труды некоего чужеземного учёного по имени Лост.
Гоп — бородатый немолодой толстый охотник из Нукавиля.
Шорох — вождь Дуба-ну, жителей Ваку-да.
Гега — житель Ваку-да.
Гавар — житель Ваку-да.
Сатна — вдова из племени нордов.
Васкор — сын охотника Бунга из племени нордов.
Торп — большой пёс-волк, вожак стаи, живущей при поселении нордов.
Урво — старик из племени нордов.
Корс — юноша-скин фуркарс из племени Огненных.
Рубис — дорс.
Марик — дорс, охранник прохода к даарам.
Верховный связной — даар. Верховный связной Великого Каменного Дома.
Э'Дреф — учёный, книжник, престарелый мудрец, записывающий все события похода сира Джама Огарского.
Джавис — купец, богато одетый невысокий человек лет тридцати с ранней лысиной.
Орнаво — генерал Северной империи, планирующий захватить Рам Дир.
Деревенский староста — мужик в безрукавке, охотник на огромного волка.
Аминьйон — сир.
Ирман —  норд.
Весприс — дочь Люта, норд. Возлюбленная Арка.
Контийри — старец, норд, рукас.
Химур  — хранитель, охраняющий Дарим Сир. Высокий, худой, с короткими волосами рыжего цвета и глубокими морщинами. 
Ларк — бывший помощник шефа городской охраны города Пули. Сослан в Великую Крепость. Надсмотрщик с синим плащом. 
Адим  — сир, молодой рыцарь, живущий в обители дааров.
Хуру – вождь племени фуркарс.
Лиор Бургуньонский — сир, одни из племянников короля Нордении, благодаря многочисленным скандальным приключениям и склонности к мошенничеству снискал прозвище Царственный Лис.
Урис Фрумаск III — император Северной империи.
Овад — сир, повстанец из Рам Дира.
Скулстира — скуластый старик, кривоногий, с клочковатой бородой, в коричневой мантии, с золотым обручем на голове. Увлекается изготовлением эликсиров, ядов и т.п.
Клион — главный пресвитер. Человек в сутане, с длинными седыми волосами.
Овир Лио Джим Валис —  хранитель замка, великий просветитель, познавший истину всего и вся. Молодой мужчина с короткими чёрными волосами. Был Хранителем великих истин.
Ятэп Мираед — принц и правитель Лима Оз.
Муна — девушка в Лима Оз, которую спас Айк.
Локс Бесстрашный — генерал в Лима Оз, широкоплечий седой вояка с грубым голосом. 
Чираги — вождь племени сорхор, жёсткий и коварный.
Филипп I — король Нордении.
Друзо — сир, буаский рыцарь-повстанец, член Высшего Городского Совета Рам Дира.
Вирьен — сир, повстанец, член Высшего Городского Совета Рам Дира.
Хур Бэррон — сир, сын знаменитого рыцаря Бэррона. Примкнул к повстанцам. Член Высшего Городского Совета Рам Дира.
Дов — член Высшего Городского Совета, который представляет простых горожан Рам Дира.
Таорунг — офицер Лима Оз, соратник генерала Локса. Один из командиров обороны Лима Оз.
Рогнар — сослуживец Рии. Один из командиров обороны Лима Оз.
Топаль — советник принца Мираеда.
Ренар — охотник, норд.
Аннар — молодой охотник, норд.
Ингмар Сотис — купец суконной гильдии из Лиора.
Монтаут — сир, бывший рыцарь из Весталии, бежавший в Свободные города. Один из командиров обороны Лима Оз.
Иктоба — торговец лошадьми. Один из командиров обороны Лима Оз.
Дор — начальник таможни. Один из командиров обороны Лима Оз.
Гильом Калафар — наёмник из Азароса. Один из командиров обороны Лима Оз.
Орис — один из правителей Азороса, купец, организовавший военный поход против Лима Оз.
Симон Бореалис — грубый и жестокий генерал-бородач, возглавивший поход против Лима Оз.
Эмилиано — соратник Симона. 
Гурх — степняк, один из командиров обороны Лима Оз.
Борье — почётный главный лекарь Лима Оз.
Уртос — троюродный дядя Рии, один из командиров обороны Лима Оз.
Эймс Олис — бывший начальник стражи, сержант, командир солдат-мятежников.
Эжен — солдат-мятежник.
Жиро — сир Требьена, выступающий на стороне королевской гвардии.
Аро — солдат-мятежник.
Кортис Хитрюга — самый ловкий из воров Лима Оз.
Бойс — громила и силач, солдат Лима Оз.
Алаферн — охранник, мужчина лет сорока.
Клаус — младший брат Ордена Духов.
Вар Ло — молодой стройный человек с короткими чёрными волосами.
Овир — Господин Древности. 
Геронтий — принц Лиора.
Ингвалл — командир городского ополчения Лиора.
Эдвин Крольер — командир сотни, бывший комедиант.
Тарс — молодой охотник фуркарс, разведчик.
Корвар — норд, сын Хуру.
Хунгард — предводитель Дукас.
Торака — разведчик Дукас.
Жеан — сир, помощник Царственного Лиса.
Атов — брат Ордена духов.

Значимые места

Лес потерянных душ — пугающий лесной массив с чёрными кривыми переплетёнными деревьями. Из леса не доносится ни единого звука, даже шороха листвы под ветром не слышно. В лесу скрывается старая башня Учителя.
Виллон — заброшенный, опустевший городок.  
Бонвиль — столица провинции Буа. Полуразрушенный, полусожженный город, после восстания мятежников находится под контролем королевской гвардии. 
Нукавиль — деревушка в провинции Шанто.
Лима Оз — один из Свободных городов, находится между Азоросом и дикими степями. Очень богатый торговый центр. 
«Пьяный осел» — трактир и двухэтажная гостиница.
«Хитрая лисица» — таверна в окрестностях Лима Оз. Жуткое место с сомнительной репутацией.
Ирис —  один из Свободных городов, соседствующий с Лима Оз.
Лиор —  один из Свободных городов, соседствующий с Лима Оз.
«Князь Тишины» — трактир, пользующийся дурной славой. Место сбора знахарей, гадателей, самозваных лекарей и отравителей.
Кора—  один из Свободных городов, соседствующий с Лима Оз.
Жуйи — деревня, последний форпост Нордении.
Великая крепость — огромное сооружение из тёмного камня, располагается в самом центре долины на границе с Краем земли и Великой пустошью. Служителями Великой крепости являются надсмотрщики, отвечающие за управление, добычу и сохранность земель между двумя Барьерами. Младшие надзиратели носят синие плащи.
«Синяя птица» — роскошное место с игровыми столами, едой, выпивкой, танцующими девушками.
Торжище — поселение, принадлежащие занам. Знаменито среди племён Северной пустоши своим большим рынком.
Ваку-Да — самое северное из всех северных селений дикарей, дальше только руины.
Рам Дир — скрытый город хранителей, расположенный в Долине низвергнутых королей в Магниссии. Принадлежит повстанцам.

Обитатели

Троллеры — помесь волка и человека. Чёрная сальная шерсть покрывает бо́льшую часть огромного звериного туловища. В древние времена они сражались на стороне Господина Древности, в текущий период встретить их крайне сложно. 
Аалы — древний народ, заселивший мир после падения Ша Мира (империи хранителей).
Даары — когда-то они были аалами, у них синяя кожа и зелёные глаза, одеты либо в мантии, либо в доспехи из чёрного металла. После многолетнего кровопролития дааров загнали в пещеры гор Края земли и замуровали. 
Духи — хранители, которые, согласно легенде, остались во внешнем мире и связали свои души с водами озёр и прудов Этории, тем самым избежав смерти.
Хранители — группа могущественных волшебников намори, правивших Эторией в древние времена.
Орден духов - религиозная секта, члены которой верят в то, что духи не только существуют, но и управляют всем в мире живых. Официально являются помощниками гвардии и короля в выявлении и устранении всех предателей и смутьянов. 
Дорсы — группа людей, которая противостоит Ордену духов и хранителям.
Норды — дикари, живущие за Первым барьером. К ним относятся племена:
Дукас — кочевники с востока.
Фуркарс —  норды с северных земель долины Ма-тара.
Ламохон — беглецы и изгои в Северной Пустоши, которых родные племена лишали крова и приюта. 
Вилкос — племя.
Хмори — племя.
Рускас— мудрецы, лекари и волшебники, а также слуги Великого Изора в Северной пустоши.

Исчезнувшие миры

Магниссия — когда-то была государством в Этории. Образовалась вокруг небольшого города Ролар, где в земле и в водоёмах вдруг обнаружилось множество кристаллов странного зелёного цвета. Как оказалось, эти кристаллы были наполнены энергией и позволяли знающим людям использовать их для различных заклинаний. Именно это обстоятельство позволило Магниссии процветать многие годы, пока её не разрушила внутренняя война между самими магами. 
Замал — древняя необычная страна, долгое время её существование считалась вымыслом.

Особенности

Лампиера — зеленые камни с помощью, которых волшебники могут приводить в действие свои заклинания. В них хранится энергия древних времен.
Магический ключ —  дверь, которую он отпирает, невидимая до этого, проявляется.
Меч Грозы — магическое оружие аллов. У меча кривое длинное широкое лезвие. Сталь клинка с голубым отливом, на рукояти ощерила пасть дикая кошка.
Портал — сооружение, похожее на сломанные каменные врата замка. Находится в обители дааров Минар, предполагает, что с его помощью можно попасть на остров Когтя.

Оружие

Катапульты с кожаными кошелями. Разновидность катапульты «Домиант» может заряжаться девятью видами снарядов, в том числе стальной цепью размером в три с половины локтя.
Осадная башня — огромное сооружение, обшитое сырыми бычьими шкурами. Шесть пар колес, каждое — почти в человеческий рост.
Сак-марс — стальной диск, основное оружие дааров.

Пророчества и легенды

— Возвращение дааров.

— Предсказание рукас о двух чужаках с юга.

— Сказание нордов о братьях Краддоме и Краммоме, сотворивших мир, о шаманке Лерде, их возлюбленной, и о змее Барр-Гаане.

— «Откровения Уку» или пророчества «танцующей цапли», где упоминается  «Меч Грозы».

— Год 892 от основания Первого Элиата. Первая война магистров и начало бунта «серых колпаков».

— Год 912-й от основания Первого Элиата. Период бедствий, вызванный природной стихией.

— Сказание о Колодце Хауса и появлении Семи Морей.

Примечания

Ссылки 
Рецензия.

Хроники Этории